Le terme Route 168 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 168 (), en Allemagne
 Route nationale 168, en France